María Nikoláyevna de Rusia puede referirse a:

 María Nikolaevna de Rusia (1819-1876), hija del zar Nicolás I.
 María Nikolàyevna Románova (1899-1918), hija del zar Nicolás II.